

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Suwannee – fiume che scorre tra Florida e Georgia
 Suwannee – località della contea di Dixie (Florida)
 Contea di Suwannee – contea della Florida

Altro
 USS Suwannee – nome di varie navi della marina statunitense